Харчевня — устаревшее название закусочной, трактир «низшего разряда».

Этимология 
Термин является производным от древнего русского слова «харч», что означает «еда», «съестные припасы». Употреблять пищу в харчевне иногда определялось как «харчеваться».

Современное употребление 
 В сфере общественного питания — термин иногда употребляют в названии недорогих кафе и ресторанчиков для привлечения публики. В таком значении сравнительно широко распространен в Белоруссии, где слово «харч» и его производные не выпали из национального языка.
 В российской литературе — прозе и поэзии — термин используют как указывающий на события, которые происходят в далеком прошлом. Термин также может быть элементом романтизации повествования, например, в сказках, балладах и тому подобных литературных произведениях.

Топоним 
 Харчевня — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Харчевня — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Харчевня — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Харчевня — деревня в Крестецком районе Новгородской области.